Колонија Веинте де Октубре има више значења:

 Колонија Веинте де Октубре (Индапарапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Веинте де Октубре (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику